Las siglas PPN pueden hacer referencia a:
 A la Protonebulosa planetaria, que en inglés es protoplanetary nebula de donde proceden estas siglas.
 A las iniciales del Partido Popular de Navarra.
 Al período Neolítico Precerámico, por las siglas derivadas en inglés Pre-Pottery Neolithic, cuyas fases A y B reciben los acrónimos PPNA y PPNB respectivamente, también en ese idioma.
 A las iniciales del partido Progreso Para Navafría de Navafría (Segovia).
 Al Aeropuerto Guillermo León Valencia en Popayán, código IATA: PPN.
 A la Productividad Primaria Neta